Sabinea är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Owen in Ross 1835. Sabinea ingår i familjen Crangonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Sabinea